McCarthy kan som auktorsförkortning betyda:

 Patrick Martin McCarthy
 Michael Gerard McCarthy

Robotskapade auktorsförkortningar